Попель, Авраам Дов (1865—1923) — главный раввин Мариямполе, член Учредительного Сейма Литвы.
 Попель, Антон (1865—1910) — польский скульптор и педагог.
 Попель, Игнац (1863—1941) — австро-венгерский и польский шахматист.
 Попель, Лидия (род. 1959) — польская журналистка, актриса и общественный деятель, модель, фотограф.
 Попель, Николай Кириллович (1901—1980) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск.
 Попель, Олег Геннадьевич (род. 1983) — белорусский футболист.
 Попель, Станислав Иосифович — д.т. н., профессор
 Попель, Степан Михайлович (1907—1987) — польский и американский шахматист.
 Попель, Тадеуш (1863—1913) — польский художник.

См. также 
 Сулима—Попель, Стефан (1896—1927) — польский футболист, вратарь сборной Польши по футболу.
 Попел I — легендарный князь полян.
 Попел II — легендарный князь полян.
 Поппель, Иоганн-Габриэль (1807—1882) — немецкий гравёр, художник, издатель.
 Поппель, Николай (1435—1490) — немецкий дипломат.